Lacaune : Race ovine
 Lacaune lait, variété de cette race spécialisée en production laitière
  Lacaune viande, variété de cette race spécialisée pour la production d'agneaux de boucherie
 Lacaune : commune française, située dans le département du Tarn
 Monts de Lacaune : région ou montagne du Massif central
 Lacaune, une variété de maïs importante originaire de la commune d'Anglès
 Jambon de Lacaune